Ра́тбури:

 Ратбури — город в Таиланде, административный центр одноимённой провинции.
 Ратбури — провинция в Таиланде.